Perrigny puede referirse a: 

 Perrigny, comuna francesa situada en Jura.
 Perrigny, comuna francesa situada en Yonne.